Марві́ль-Мутьє́-Брюле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на захід від Парижа, 95 км на північний захід від Орлеана, 26 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 347 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 937,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Марвіль-Мутьє-Брюле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Марвіль-Мутьє-Брюле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар